Kasuistik har flere betydninger:

 Kasuistisk ret – jura bygget på enkelttilfælde frem for principper
 Kasuistik (lægevidenskab) – beskrivelse af et enkelt sygdomstilfælde